Rocquemont kan syfta på:
 Rocquemont, Oise
 Rocquemont, Seine-Maritime